Yingpan bezeichnet:

 Yingpan (Fengqing) (营盘镇), Großgemeinde im Kreis Fengqing in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yingpan (Lanping) (营盘镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Lanping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yingpan (Tieshangang) (营盘镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tieshangang im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Yingpan (Zhashui) (营盘镇), Großgemeinde im Kreis Zhashui in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Yingpan (Changshun) (营盘乡), Gemeinde im Kreis Changshun in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yingpan (Jinping) (营盘乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jinping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yingpan (Qingchuan) (营盘乡), Gemeinde im Kreis Qingchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yingpan (Taihe) (营盘乡), Gemeinde im Stadtbezirk Taihe in der chinesischen Provinz Liaoning
 Yingpan (Shuicheng) (营盘苗族彝族白族乡), Nationalitätengemeinde der Miao, Yi und Bai im Kreis Shuicheng in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yingpan (Xiaodian) (营盘街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiaodian in der chinesischen Provinz Shanxi